Артемий (Арутюн) Гаврилович Айвазов (1873 — ?) — армянский врач, депутат 1-й Государственной Думы, член фракции кадетов.

Биография 
По происхождению армянин, армяно-григорианского вероисповедания. Обучался в Эчмиадзинской духовной академии и 3-й Тифлисской гимназии. В 1900 году Айвазов окончил медицинский факультет Харьковского университета. Состоял врачом-экстерном при Елисаветинской клинической больнице. Позже работал общественным врачом в с. Акулисы Эриванской губернии. Заведующий городской больницы в Ахалцихе. Член Конституционно-демократической партии.

27 мая 1906 г. Айвазов был избран депутатом в первую Государственную Думу выборщиками Тифлисского губернского избирательного собрания. В Думе вошёл во фракцию кадетов. После роспуска 1-й Думы подписал Выборгское воззвание, за что был осуждён на три месяца тюрьмы и лишён избирательных прав. На основном процессе по этому делу 12—18 декабря 1907 года он не присутствовал, так как был болен.

Дальнейшая биография Айвазова неизвестна.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Государственная дума Российской империи, 1906—1917 : Энциклопедия. — Москва : Российская политическая энциклопедия, 2008. С. 10. ISBN 978-5-8243-1031-3.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906 С. 470.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906.

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Члены Государственной думы Российской империи от Тифлисской губернии
Кадеты
Выпускники 3-й Тифлисской мужской гимназии
Выпускники медицинского факультета Императорского Харьковского университета